Плаза Вијеха има више значења:

 Плаза Вијеха (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Плаза Вијеха (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику